Cristo crocifisso – dipinto di Bartolomé Esteban Murillo conservato nel Metropolitan Museum of Art a New York 
Cristo crocifisso – dipinto di Bartolomé Esteban Murillo conservato nel Timken Museum of Art a San Diego
Cristo crocifisso – dipinto di Bartolomé Esteban Murillo conservato nel Museo del Prado a Madrid (1675)
Cristo crocifisso – dipinto di Bartolomé Esteban Murillo conservato nel Museo del Prado a Madrid (1677)
Cristo crocifisso – dipinto di Francisco Goya conservato nel Museo del Prado a Madrid
Cristo crocifisso – dipinto di Vincenzo Foppa conservato nella chiesa di Santa Maria del Carmine a Brescia
Cristo crocifisso – dipinto di Cosmè Tura conservato nella Pinacoteca di Brera a Milano
Cristo crocifisso – dipinto di Diego Velázquez conservato nel Museo del Prado a Madrid
A Cristo crocifisso (A Cristo crucificado, o No me mueve, mi Dios, para quererte) – sonetto di autore sconosciuto in lingua spagnola